Марка се може односити на:
 
 Конвертибилна марка (босанскохерцеговачка конвертибилна марка)
 Немачка марка
 Марке, италијанска регија
 Марка (погранична област)
 Поштанска марка
 Марка (новине), шпански спортски дневни лист
 Марка (ТВ филм из 1988)
 Марка (јединица)

Види још 
 Источна марка, вишезначна одредница